Condylom (auch Kondylom, Plural Condylomata beziehungsweise Kondylomata, von , ‚Knolle‘, ‚Knorren‘ oder ‚Knöchel‘) bezeichnet eine Infektion der Genitalien. Es werden unterschieden:

 Condylomata acuminata (Feigwarzen), verursacht durch Humane Papillomviren
 Condylomata lata, weiße Hauterscheinungen (Papeln), die im sekundären Stadium der Syphilis auftreten kann

Sexuell übertragbare Erkrankung